NGC 4969-1 (другие обозначения — MCG 2-33-55, ZWG 72.4, KCPG 365A, PGC 45425) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4969
Дева (созвездие)